Катарина од Фоа је била супруга Гастона II. Била је кћерка Гастона IV и Елеоноре од Наваре.

Породично стабло 

Династија Фоа